Het begrip Burgenlandkreis kent meerdere betekenissen, namelijk:

 De Burgenlandkreis voor de herindeling, zie: Burgenlandkreis (1994-2007);
 De Burgenlandkreis na de herindeling, zie: Burgenlandkreis (2007)